Bonne Terre, dans le Missouri
Rue de Bonne Terre, ancien nom de la Rue Émile Claus, à Bruxelles